Ліппман (Lippmann) — англійське, французьке і німецьке прізвище.
  (; 1881—1960) — французький олімпійський чемпіон у фехтуванні на шпагах.
 Габрієль Ліппман (; 1845—1921) — французький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики в 1908 року.
  (; 1857—1940) — німецький хімік, технолог з вироблення цукру, історик науки.
 Лаура Ліппман (;  1959) — американська письменниця детективного жанру.

Див. також 
 Ліпман